Xerém (culinária) — tradicional prato português e também do Nordeste do Brasil
 Xerém (distrito de Duque de Caxias) — distrito de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, Brasil
 Xerém (Duque de Caxias) — bairro localizado no distrito de mesmo nome
 Xerém (músico) — cantor e compositor cearense

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos